Manuel López Zarza (Madrid, 26 de abril de 1932),  conocido artísticamente como Manolo Zarzo, es un actor español de amplia trayectoria teatral y cinematográfica.

Biografía 
Siendo aún muy joven cursa estudios de declamación, cante y baile al tiempo que trabaja en varias compañías de teatro ambulante, como Los Chavalillos de España, en la que recala en 1948.

En 1951 Antonio del Amo le brinda la oportunidad de debutar en el cine con la película Día tras día. Durante los siguientes cinco años no logra cuajar como actor cinematográfico y regresa al teatro, incorporándose en la Compañía de Gracia Montes.

Es a partir de 1957 cuando finalmente inicia su consolidación como actor de cine, y en los siguientes cincuenta años llega a participar en más de 170 películas de todos los géneros, aunque especialmente comedias así como numerosos spaghetti western.

En septiembre de 1960, el actor permaneció clínicamente muerto durante dos horas. Fue debido a un fuerte golpe que recibió en el pecho en el mismo momento que salvó a una joven de morir estampada contra el asfalto durante un incendio que arrasó unos famosos almacenes de Madrid.

En televisión se ha dejado ver sobre todo en los últimos años de su carrera profesional, interpretando, entre otros, a Segismundo Ballester en Fortunata y Jacinta (1980), a Bernardo Álvarez en Juncal (1989), a Tomás Alberti en la primera temporada de la serie Compañeros (1998), a Eugenio en El Súper (1999), a Constantino en La verdad de Laura (2002) y a Rafael en La Dársena de Poniente (2006).

Hizo un cameo en Érase un sustituto, duodécimo episodio de Aquí no hay quien viva (2003), interpretando a Amador, el portero sustituto.

En teatro ha intervenido en montajes como Al derecho y al revés (1984), de Michael Frayn o Doce hombres sin piedad (2001), de Reginald Rose.

En 2015 trabajó en la serie de Antena 3 Amar es para siempre, donde interpretó al exmilitar republicano Dionisio Pérez en unos pocos episodios.

Casado con María Luz Cañizares en 1959 y actualmente divorciado de ella, son padres de tres hijos: Manuel (1966), Flavia y David Zarzo —los dos pequeños, también actores—. Con su actual pareja, Pilar, tiene dos hijos: Mario y Hugo Zarzo

Filmografía (selección)

Televisión

Premios 

Medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos

Referencias

Enlaces externos 
 Queridos cómicos, programa de TVE dirigido por Diego Galán en 1992

Actores de cine de España
Actores de televisión de España
Actores de voz de España
Actores de Madrid
Ganadores de la Medalla del CEC al mejor actor
Nacidos en Madrid